Сали Ниязи Деде Баба (; 1876, Старье, Османская империя (ныне область Корча, Албания) — 28 ноября 1941, Тирана) — албанский священнослужитель, видный представитель суфийского ордена бекташей, носитель высшего ранга в иерархии бекташей — дедебаба (1930—1941).

Биография 

Сын дервиша. В молодости эмигрировал вместе с семьей в Турцию, где окончил среднюю школу.

В 1896 году начал изучать духовные науки в школе основанной Хаджи Бекташем, где познакомился с основными учениями корана, в частности, с доктриной бекташизма. В 1897 году лидер Хаджи Фейзи Деде освятил его в качестве мухипа, а позже дервиша, в 1899 году он стал миджихом.

В 1916 году Хакши Фейзи Деде скончался, и вместо него Совет «Баба» назначил Сали Ниязи на высшую духовную должность в Пирее , которую он занимал до 1925 года, когда Мустафа Кемаль Ататюрк запретил и закрыл все текке бешекташей в Турции.

В 1926 году конфессия проникла и в Албанию, особенно в её будущую столицу Тирану на периферии Османской империи.

В 1930 году Сали Ниязи стал дедебаба, носителем высшего ранга в иерархии бекташей. 

28 ноября 1941 года Сали Ниязи Деде был убит грабителями.

Ссылки 
 Sali Njazi Dede Baba

Бекташи
Жертвы убийств
Убитые в Албании
Родившиеся в Албании
Родившиеся в 1876 году
Умершие в Тиране
Умершие в 1941 году